«Полицейская история» (, ) — полицейский комедийный боевик 1985 года. Режиссёр и исполнитель главной роли — Джеки Чан.

Сюжет 

В результате удачно проведённой облавы в руки полиции попадает босс наркомафии Чю Тхоу. Одному из полицейских, Кевину Чану (Джеки Чан), принимавшему непосредственное участие в аресте, поручают охрану секретарши преступника, которая проходит по делу в качестве главного свидетеля. Но в день суда она исчезает, а Чю Тхоу отпускают на свободу. В скором времени Кевина подставляют, в результате чего его теперь обвиняют в убийстве сослуживца. Только разыскав девушку, которая может добыть доказательства против Чю Тхоу, Кевин сможет снять с себя подозрение в убийстве.

В ролях

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes «Полицейская история» получила множество положительных отзывов и рейтинг 83 %. Критики, в основном, хвалили трюки в исполнении Джеки Чана и общую динамику фильма, в итоге, назвав его «отличным боевиком».

Советский кинокритик Сергей Кудрявцев также отметил изобретательные трюки, подчеркнув, что с режиссёрской точки зрения фильм сделан лихо и порой впечатляюще. Однако в общем он оценил фильм на 6.5 баллов из 10.

Награды и номинации 
 Hong Kong Film Awards (1986):
 Лучший фильм (победа)
 Лучшая постановка боевых сцен (победа)
 Лучший режиссёр
 Лучший актёр
 Лучшая актриса
 Лучшая кинематография
 Лучшее издание фильма

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер  на YouTube
 «Полицейская история»  на сайте Hong Kong Cinemagic.com
 «Полицейская история»  на сайте HKMDB.com

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Фильмы Джеки Чана
Серия фильмов «Полицейская история»
Фильмы Golden Harvest Company
Кинокомедии 1985 года
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах